Ниже представлены различные значения слова Тете

Тете — персоналии.
  (Жозе Франциско Дуарте Жуниор; 1907—1962) — бразильский футболист и тренер.
 Тете (Матеус Кардосо Лемос Мартинс; род. 2000) — бразильский футболист.
 Тете, Золани (род. 1988) — южноафриканский боксёр-профессионал.
 Тете, Кенни (род. 1995) — нидерландский футболист.

Тете — топоним.
 Тете (город) — город в Мозамбике
 Тете (провинция) — провинция в Мозамбике.
 Тете (река) — река на северном склоне Северо-Чуйского хребта Горного Алтая (Россия).